Алексе́й Ткачёв:
 Ткачёв, Алексей Георгиевич (1901—1965) — советский военный деятель, генерал-майор (1946 год).
 Ткачёв, Алексей Николаевич (род. 1957) — депутат Государственной думы Российской Федерации VI созыва. Брат А. Н. Ткачёва.
 Ткачёв, Алексей Петрович (род. 1925) — советский живописец и педагог.